Contea di Bryan o Bryan County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Bryan (Georgia)
 Contea di Bryan (Oklahoma)